Змагання з гандболу на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1936 в Берліні та включалися в програму кожних наступних Ігор з Олімпійських ігор 1972 в Мюнхені. Спочатку в змаганнях брали участь тільки чоловічі команди, жіночі турніри проводяться з Олімпійських ігор 1976 в Монреалі.

1936 року змагання проводились з гандболу 11 × 11, в інші роки — з сучасного варіанту гандболу 7 × 7.

Київський гандбольний клуб «Спартак» довгий час був базовим клубом для жіночої збірної СРСР, яку також очолював український тренер Ігор Євдокимович Турчин. У складі жіночої команди СРСР, перемігшої на Олімпійських іграх 1976 і 1980 років, 9-10 гравців із 14 були представниками України. 

На Олімпіаді в Сеулі-1988 Турчин також зробив ставку на гравців української команди, і збірна зайняла 3 місце (з 16 гравців жіночої збірної СРСР - 11 спортсменок було з України).

В Об'єднаній командні з жіночого гандболу, яка зайняла 3 місце на Олімпіаді 1992 року було також багато спортсменок з України.

Медалі

Загальна таблиця

Чоловіки

Жінки

Джерела 

 Гандбол на Олімпійських іграх  на сайті sports-reference.com 

Олімпійські ігри